BTL steht als Abkürzung für:

 Below-the-line, Fachbegriff aus dem Marketing
 Bell Telephone Laboratories, heute Bell Laboratories, Teil der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Nokia
 Bibliotheca Teubneriana Latina, Buchreihe wissenschaftlicher Textausgaben
 Bridge-terminated load, eine Verstärkerschaltung, siehe Brückenschaltung #Anwendungen

BtL steht für:
 Biomass to Liquid, Verfahren zur Herstellung von Treibstoffen aus Biomasse, siehe BtL-Kraftstoff

Btl steht für:
 Bataillon, bei der Bundeswehr

Abkürzung